Dompierre (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Dompierre (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Dompierre (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia